Gundlachia peut faire référence à :
 Gundlachia Cresson, 1865 : un synonyme de Centris Fabricius, 1804, un genre d’Hyménoptères ;
 Gundlachia A.Gray, 1881 : un genre de plantes de la famille des Asteraceae.

Homonymie de genre en biologie